Pablo Gallo puede hacer alusión a:
Pablo Gallo (1975), pintor, ilustrador y videocreador español.
Pablo Gallo (1989), actor español.